Útközben (1978) a Fonográf ötödik nagylemeze
 Útközben (1979) magyar-lengyel film